

Населені пункти та їхні частини

 Цепле — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Цепле — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Цепле — частина села Удриче-Воля в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства

Примітки